Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du 12 au .

Lisa Bonder remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1983
Tokyo
Sport au Japon en 1983
Tennis en septembre 1983